PEV är en akronym med flera betydelser:
 Partido Ecologista Os Verdes (PEV), är ett miljöparti i Portugal
 Parti Evangelique Suisse (PEV), är ett evangelisk-kristet parti i Schweiz

Akronymer